Davinópolis (Goiás), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Goiás
 Davinópolis (Maranhão), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Maranhão